Рин ап Уриен (VI век) — второй сын правителя Регеда Уриена. Участвовал в военной кампании отца против англосаксов Берниции и Дейры в 580-х годах. Возможно, Рин умер во время осады Линдисфарна. В любом случае он скончался ранее 616 года, когда его сын Ройд стал королём Регеда.

Литература 
 Rachel Bromwich. Trioedd Ynys Brydein (Gwasg Prifysgol Cymru, 1961; argraffiad newydd, 1991). Triawd 78.

Королевство Регед